

Cinema
 Il ragazzo della porta accanto (The Boy Next Door) – film del 2015 diretto da Rob Cohen

Editoria
Il ragazzo della porta accanto (Boy Next Door) – manga giapponese
Il ragazzo della porta accanto (The Boy Next Door) – romanzo del 2002 di Meg Cabot

Persone
 The Boy Next Door, pseudonimo del deejay tedesco André Städter

Musica
Boy Next Door – singolo del 2000 di Jamelia
The Boy Next Door – album del 2003 di Stacey Kent

Televisione
 Il ragazzo della porta accanto (The Boy Next Door) – film per la televisione del 2008 diretto da Neill Fearnley
Il ragazzo della porta accanto (The Boy Next Door) – episodio della terza stagione della serie televisiva Medium
The Boy Next Door (썸남) – webserie sudcoreana del 2017